Commission Delors peut faire référence à :
 la Commission Delors I (1985 à 1988)
 la Commission Delors II (1989 à 1992)
 la Commission Delors III (1993 à 1994)